Eerst doodden ze mijn vader, een biografisch boek uit 2000 van Loung Ung
 First They Killed My Father (film), een verfilming van het boek uit 2017 door Angelina Jolie